est le titre de plusieurs œuvres :

Théâtre 
 Souris d'hôtel, comédie en quatre actes de Paul Armont et Marcel Gerbidon, créée au Théâtre Femina à Paris le  ;

Cinéma 
 Souris d'hôtel, film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1911 ;
 Souris d'hôtel, film muet français réalisé par Adelqui Millar, tourné en 1927 et sorti en 1929 ;

Littérature 
 Souris d'hôtel, roman par Charles Morency, d'après le film éponyme produit par Les Films Albatros, tiré de la comédie de MM. Marcel Gerbidon et Paul Armont, Paris, Éditions Mon ciné, 1928